Henryk est un toponyme et un terme pouvant désigner:

Toponyme

, glacier de la péninsule Arctowski

Henryk, localité polonaise de la voïvodie de Sainte-Croix

Voir aussi
, prénom masculin polonais

Homonymie de toponyme